A 18.ª edição do Volta à Romandia disputou-se da 7 de maio a 10 de maio de 1964 com um percurso de 753 km dividido em 5 etapas, com início e fim em Genebra.

O vencedor foi o suíço Rolf Maurer, cobrindo a prova a uma velocidade média de 37,5 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats

1964
1964 na Suíça
1964 no ciclismo